Home of the Brave (1949), een film uit 1949
 Home of the Brave (1975), een muziekalbum uit 1975 van Christopher Rainbow
 Home of the Brave (1986), een concertfilm uit 1986
 Home of the Brave (soundtrack), de soundtrack van die film
 Home of the Brave (Toto), een nummer van Toto uit 1988
 Home of the Brave (2002), een televisiefilm uit 2002
 Home of the Brave (2004), een documentaire uit 2004
 Home of the Brave (2007), een Amerikaanse film uit 2007